Деми́дова — женская форма русской фамилии . 

 Горы 
Россия
 Демидова — гора в Миасском городском округе Челябинской области (540 м).
 Демидова — гора в Свердловской области (411 м).

 Известные носительницы 
 Демидова, Аврора Павловна (урождённая княжна Демидова-Сан-Донато; 1873—1904) — русская дворянка.
 Демидова, Александра Ивановна (1916—2003) — советский государственный и партийный деятель.
 Демидова, Алла Сергеевна (род. 1936) — советская актриса, чтец, педагог.
 Демидова, Анна Степановна (1878—1918) — комнатная девушка императрицы Александры Федоровны.
 Демидова, Валерия Владимировна (род. 2000) — российская спортсменка, фристайлистка.
 Демидова, Виктория Руслановна (род. 2005) — российская волейболистка.
 Демидова, Екатерина Яковлевна (1940—2018) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Демидова, Елизавета Александровна (урождённая Строганова; 1779—1818) — хозяйка аристократического салона.
 
 Демидова, Наталья Фёдоровна (1920—2015) — советский и российский историк.
 Демидова, Нина Матвеевна (1931—2022) — советский и российский музыкальный педагог.
 Демидова, Софья Александровна (в замужестве Головкина; 1766—1831) — русская благотворительница, статс-дама.
 Демидова, Ольга Ростиславовна (род. 1955) — российский философ, литературовед, переводчик.
 Демидова, Татьяна Александровна (1917—2000) — советская и российская актриса.

Двойные фамилии 
 Демидова-Карамзина, Аврора Карловна (Шернваль, 1808—1902) — общественный деятель, фрейлина при императорском дворе Финляндии.

Псевдонимы 
 Варя Демидова (настоящее имя Варвара Юрьевна Тимченко; род. 1980) — композитор, пианистка, автор и исполнитель.

Населённые пункты 
 Демидова — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Демидова — деревня в Юрлинском районе Пермского края. См. также